O Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU), é um órgão vinculado à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos do município de Porto Alegre responsável pela limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos urbanos. O DMLU realiza as coletas domiciliar e seletiva em toda a Porto Alegre. Os material recolhido pela seletiva é encaminhado para as Unidades de Triagem para separação, enfardamento e venda para a reciclagem, gerando emprego e renda e reduzindo os impactos ao meio ambiente. Parte dos resíduos orgânicos é aproveitada em processo de compostagem e em projeto de produção de alimentos para suínos. Outra grande parte, junto com o rejeito, é encaminhada para o Aterro Sanitário de Minas do Leão, localizado a pouco mais de 100 quilômetros de Porto Alegre. 

O DMLU atua com servidores próprios e também trabalha com empresas contatadas para a eficaz manutenção da limpeza da cidade.  Além das coletas, o DMLU recolhe ainda o resíduo público, que é resultado de descartes inadequados (focos de lixo) e da produção da varrição e da capina nas vias públicas. Também faz roçadas em taludes e beira de estradas (roçadeira mecanizada), a lavagem de monumentos e logradouros públicos, a limpeza de praias na orla do Guaíba e garante tanto a zeladoria quanto a manutenção dos sanitários públicos da cidade.

Referencias 

Governo de Porto Alegre
Autarquia Municipal